Akademiestraße steht für:
 Akademiestraße (Bochum), siehe Liste der Baudenkmäler im Stadtbezirk Bochum-Mitte
 Akademiestraße (Freiberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-Altstadt, A–K
 Akademiestraße (Hanau), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hanau
 Akademiestraße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Innenstadt-West #Akademiestraße
 Akademiestraße (Kassel), siehe Liste der Kulturdenkmäler in der Südstadt (Kassel)
 Akademiestraße (Mannheim)
 Akademiestraße (Salzburg)
 Akademiestraße (Wien)